Мариос Николау:
 Николау, Мариос (род. 1981) — кипрский футболист, защитник.
 Николау, Мариос (род. 1983) — кипрский футболист, полузащитник.
 Николау, Мариос (род. 1992) — кипрский футболист, полузащитник.
 Николау, Мариос (род. 1996) — кипрский футболист, полузащитник.
 Николау, Мариос — кипрский футбольный судья.